Појам Беатрис од Португала може да се односи на:

 Беатрис од Португала (краљица Португала)
 Беатрис, грофица Албукерка
 Беатрис од Португала (1430—1506)
 Беатрис од Португала, војвоткиња Савоје